Новодмитриевка — село в городском округе город Выкса Нижегородской области России, входящее в административно-территориальное образование Новодмитриевский сельсовет в качестве его административного центра.  Население —  чел.

История 
Основано в 1768 году переселенцами из села Дмитриевы Горы, этим фактом обусловлена и топонимика села.

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра — города Нижнего Новгорода — составляет 210 км, до окружного центра — города Выксы — 24 км. Абсолютная высота — 140 метров над уровнем моря.
 Часовой пояс

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  98 % из 1031 человек.

Известные жители и уроженцы
 Купцов Дмитрий Ефимович — полный кавалер Георгиевского креста;
 Василий Николаевич Лужин — один из ведущих разработчиков реактивных снарядов для установки залпового огня М-13 (легендарной «Катюши»), Герой Социалистического Труда.

Достопримечательности 
Церковь Покрова 2000 года постройки

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты городского округа город Выкса